Мавзолей Омара и Тура () — памятник архитектуры XIX века, расположенный в 20 км к востоку от села Бейнеу Мангистауской области. Возведён в 1897 году народными мастерами — братьями Дуйсеном и Омиром Каражусипулы. В 1982 году памятник был включен в список памятников истории и культуры Казахстана республиканского значения и взят под охрану государства.

Архитектура 
Кубическое основание мавзолея увенчано шлемовидным куполом на подкупольном барабане. Размеры памятника в плане 6,15×5,7 м, высота 8,21 м. Стены мавзолея имеют богатую пластическую проработку. Особую рельефность главному фасаду придают угловые трёхчетвертные колонки и центральный, выступающий на всю высоту стены участок, включающий входной проём. Рельеф боковых фасадов выражен в меньшей степени. Пластика фасадов поддерживается резным раскрашенным орнаментом.

Купол и барабан объединяются четырьмя декоративными накладными элементами, фиксирующими продольную и поперечную оси мавзолея. Мелко проработанный остроконечный шпиль купола установлен на торовидном основании.

В интерьере стены расчленяются плоскими нишами, заполненными резьбой и расписанными орнаментами. Декоративное оформление интерьера в основных чертах воспроизводит внутреннее убранство юрты.

Захоронения 
В мавзолее находятся 4 захоронения:
 Омар Каратауулы (умер в 1920 году в возрасте 68 лет) из подрода Шонай рода Адай;
 Турекеш Турулы (умер в 1918 году) из подрода Шонай рода Адай;
 Бейнеу Омарулы (умер в возрасте 60 лет) из подрода Шонай рода Адай;
 Жамал (1905—1969) — дочь Нура, сына Омара из рода Адай.

Примечания

Ссылки 
 Мавзолей Омара и Тура: 3D-панорама

Мавзолеи Казахстана
Бейнеуский район
Памятники истории и культуры Казахстана республиканского значения